Уязыбашево () — село в Миякинском районе Башкортостана, входит в состав Большекаркалинский сельсовет.

Название 
Уязыбаш — в переводе с башкирского означает исток реки Уязы.

Население 

 Национальный состав
В деревне проживают преимущественно чуваши.

Географическое положение 
Находится на западе Республики Башкортостан приблизительно в 200 км от  Уфы.

Расстояние до:
 районного центра (Киргиз-Мияки): 20 км,
 центра сельсовета (Большие Каркалы): 9 км,
 ближайшей ж/д станции (Аксёново): 63 км.

Инфраструктура 
 Фельдшерско-акушерский пункт;
 Детский сад;
 Школа;
 Клуб.

Экономика 
 СПК «Восток».

Школа 
Первая школа открылась в 1887 году. Тогда в школе обучалось около 60 учащихся только мужского пола.

В 1985 году построено и сдано в эксплуатацию здание типовой школы.

Примечания 

Населённые пункты Миякинского района